

Toponyme 
Les Vans, commune française dans le département de l'Ardèche
Canton des Vans
Communauté de communes du Pays des Vans

Autre
Vans, marque californienne de chaussures ;
Vans Authentic ou #44, première paire de chaussures de sport lancée en 1966 par Vans.